Hrvatska:
 Koprivnica, grad u Hrvatskoj, sjedište Koprivničko-križevačke županije
 Koprivnica (Pleternica), naselje u Općini Pleternica
 Koprivnica Zagorska, naselje u Općini Đurmanec
 Koprivnička rijeka, potok u Koprivnici, zove se još i Koprivnica i Bistra

BiH:
 Koprivnica (Bugojno, BiH), naselje u Općini Bugojno
 Koprivnica (Kakanj, BiH), naselje u Općini Kakanj

Srbija:
 Koprivnica (Aleksinac, Srbija), naselje u Općini Aleksinac